Ostrowy est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ostrowy, village
dans la voïvodie de Łódź
 Ostrowy, village 
dans la voïvodie de Mazovie
 Ostrowy, village de la gmina de Gozdowo 
 Ostrowy, village de la gmina de Zawidz  
 Ostrowy, village du powiat de Wyszków 
 Ostrowy, village du powiat de Zwoleń 
dans la voïvodie de Poméranie
 Ostrowy, village 
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Ostrowy, village du powiat de Działdowo
 Ostrowy, village du powiat de Szczytno